Ишейское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Темниковского района Мордовии.

Административный центр — село Ишейки.

История 
Законом от 17 мая 2018 года N 49-З Ишейское сельское поселение и сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в состав Тархановского сельского поселения и сельсовета с административным центром в селе Тарханы.

Населенные пункты 
На территории поселения находится 5 населённых пунктов.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Темниковского района
Упразднённые сельские поселения Мордовии
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году